Pawelsz  ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich von Pawelsz (1844–1905), deutscher Offizier, zuletzt Vizeadmiral und Chef des Ostasiengeschwaders (1892–1893)
 Richard von Pawelsz (1872–1943), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie i. R. und Reichskommissar bei der Interalliierten Militär-Kontrollkommission (1923)

Pawelsz  bezeichnet:
 das pommersche Adelsgeschlecht Pawelsz; siehe Pawelsz (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Pavels